D90 peut faire référence à :
 , un destroyer de type 42 de la Royal Navy ;
 Maxus D90, une automobile du constructeur chinois Maxus ;
 Nikon D90, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Nikon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres